Л’Оспитале́-дю-Ларза́к (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Нан. Округ коммуны — Мийо.

Код INSEE коммуны — 12115.

Коммуна расположена приблизительно в 550 км к югу от Парижа, в 150 км восточнее Тулузы, в 65 км к юго-востоку от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 331 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 200 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 139 были экономически активными, 61 — неактивными (показатель активности — 69,5 %, в 1999 году было 70,9 %). Из 139 активных работали 124 человека (69 мужчин и 55 женщин), безработных было 15 (7 мужчин и 8 женщин). Среди 61 неактивных 15 человек были учениками или студентами, 30 — пенсионерами, 16 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон